

Россия 
 Новокузнецкая улица — улица в Москве. Названа в честь Кузнецкой слободы.
 Новокузнецкая улица - улица в Череповце.

Украина 
 Новокузнецкая улица — улица в Запорожье, названная в честь Новокузнецка.